Das Adjektiv dorsal (von lateinisch ) steht für:

 in der Anatomie allgemein „am Rücken gelegen“, „rückenseitig“ oder „rückenwärts“, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen#Anatomische Hauptrichtungen
 speziell „am Handrücken“ oder „am Fußrücken“, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen#Lage- und Richtungsbezeichnungen an den Gliedmaßen

Das Substantiv Dorsal steht für:
 Dorsal (Phonetik), einen Laut, der am Zungenrücken gebildet wird
 Dorsal (Diplomatik), die Rückseite einer Urkunde

Siehe auch:
 Dorsale